Crabtree kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Crabtree,

Kanada 

 Crabtree (ort i Québec, Kanada), 
 Crabtree (kommun i Kanada), Québec, Lanaudière,

USA 

 Crabtree (ort i USA, Pennsylvania), Westmoreland County, 
 Crabtree (ort i USA, Oregon), Linn County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar